Franković est un patronyme croate, dérivé du prénom Franko, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1991), handballeuse croate ;
  (né en 1982), joueur de water-polo croate ;
 Tihomir Franković (né en 1970), rameur croate ;
 Valner Franković (né en 1968), handballeur croate.

Notes et références

Voir aussi